Le château de Bagnolet, aujourd'hui détruit, se trouvait à Bagnolet près de Paris.
 Le château de Bagnolet se trouve en Charente à Cognac.

Bagnolet